Richard Assmann (1845-1918), meteoroloog
 Willem Assmann (1907 - 1993), Nederlands politicus
 Gijs Assmann (1966), Nederlands kunstenaar
 Cesar Luiz Assmann, Braziliaans politicus
 Oswald Assmann (1887-1945), Nederlands verzetsstrijder
 Pietje Assmann - van der Zijl (1880-1962), Nederlands zangeres en echtgenote van Oswald Assmann (1910-1926)